Blue Jays steht für:

 ein Album des Musikers Justin Hayward
 die Toronto Blue Jays, ein Sportteam
 die Wichita Blue-Jays, siehe Duluth Hornets, ein Sportteam
 Exemplare der Vogelart Blauhäher

Siehe auch:
 Blue Jay